Knorr steht für:
 Knorr (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Knorr (Adelsgeschlecht), österreichische Adelsfamilie
 Knorr (thüringisches Adelsgeschlecht), thüringisches Adelsgeschlecht
 Knorr (Lebensmittelhersteller), deutscher Lebensmittelhersteller
 Knorr (Schiffstyp), Schiffstyp 
 Knorr-Bremse, Hersteller von Bremssystemen 
 Knorr & Hirth-Verlag, Münchner Verlag

Siehe auch:
 Knorrpromenade, Allee in Berlin
 Kunze-Knorr-Bremse, eine Druckluftbremse 
 Koenigs-Knorr-Methode, Syntheseverfahren für Polysaccharide 
 Christian Knørr (* 1985), dänischer Radrennfahrer
 Knorr von Rosenroth
 Knor
 Knorrius